Allsvenskan i handboll 1963/1964 vanns av Redbergslids IK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Gösta Carlsson, Redbergslids IK - 18 matcher, 93 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1963
Sport i Sverige 1964
1963/1964
Handbollssäsongen 1963/1964